Diablo kan syfta på:

 Diablo, ett datorspel.
 Diablo (datorspelsserie), en datorspelsserie.

Geografi

Antarktis 

 Diablo (ö), 
 Punta del Diablo, udde,

USA 

 Diablo, Kalifornien, ort, Contra Costa County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar